Siroe steht für:

 Siroe, Geburtsname des Sassanidenkönigs Kavadh II.

Opern
 Siroe (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1726)
 Siroe (Bioni), Oper von Antonio Bioni (1732)
 Siroe (Borghi), Oper von Giovanni Battista Borghi (1771)
 Siroe (Boroni), Oper von Antonio Boroni (1764)
 Siroe (Cocchi), Oper von  Gioacchino Cocchi (1749)
 Siroe (Conforto), Oper von Nicola Conforto (1752)
 Siroe (Fiorè), Oper von Andrea Stefano Fiorè (1729)
 Siroe (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi (1754)
 Siroe (Guglielmi), Oper von Pietro Alessandro Guglielmi (1764)
 Siroe (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1728)
 Siroe (Hasse, 1733), Oper von Johann Adolph Hasse (1733)
 Siroe (Hasse, 1763), Oper von Johann Adolph Hasse (1763)
 Siroe (Lampugnani), Oper von Giovanni Battista Lampugnani (1755)
 Siroe (Latilla), Oper von Gaetano Latilla (1740)
 Siroe (Manna), Oper von Gennaro Manna (1743)
 Siroe (Mazzoni), Oper von Antonio Maria Mazzoni (1746)
 Siroe (Perez), Oper von Davide Perez (1740)
 Siroe (Pescetti), Oper von Giovanni Pescetti (1731)
 Siroe (Piccinni), Oper von Niccolò Piccinni (1759)
 Siroe (Porpora), Oper von Nicola Antonio Porpora (1727)
 Siroe (Porta), Oper von Giovanni Porta (1726)
 Siroe (Raupach), Oper von Hermann Friedrich Raupach (1760)
 Siroe (Sarro), Oper von Domenico Sarro (1727)
 Siroe (Sarti), Oper von Giuseppe Sarti (1779)
 Siroe (Scalabrini), Oper von Paolo Scalabrini (1743)
 Siroe (Scarlatti), Oper von Giuseppe Scarlatti (1742)
 Siroe (Tozzi), Oper von Antonio Tozzi (1766)
 Siroe (Traetta), Oper von Tommaso Traetta (1767)
 Siroe (Uttini), Oper von Francesco Antonio Uttini (1752)
 Siroe (Vinci), Oper von Leonardo Vinci (1726)
 Siroe (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1727)
 Siroe (Wagenseil), Oper von Georg Christoph Wagenseil (1748)

Siehe auch:
 Siro